Њу Дил има више значења:
 Њу Дил
 Њу Дил (Тенеси)
 Њу Дил (Тексас)